Henriette peut désigner :

Prénom 
 
 Henriette-Marie de France, fille de Henri IV
 Henriette d'Angleterre, fille de la précédente et épouse de Monsieur, frère de Louis XIV
 Henriette de France (1727-1752), fille de Louis XV
 Henriette Caillaux, épouse du ministre Joseph Caillaux et meurtrière de Gaston Calmette.
 Henriette Poincaré, épouse de Raymond Poincaré.

Variantes linguistiques 

 espagnol : Enriqueta

Patronyme

 Didier Henriette (né en 1985), coureur cycliste français, marié avec Clara Henriette
 Sébastien Henriette (né en 1985), coureur cycliste français,
 Élodie Henriette (née en 1987), coureuse cycliste français,

Pseudonyme 
 Henriette (ou Henriette ***), pseudonyme, pour ses écrits politiques, de Hortense Wild

Surnom
 Henriette Vogel (1773-1811)

Personnage de fiction
 Henriette, héroïne de la série de bande dessinée Le Journal d'Henriette

Toponyme 

Henriette, une ville située dans le Minnesota, aux États-Unis ;
Île Henriette, petite île russe au large de la Yakoutie
Bras Henriette, un affluent du bras de Jacob, coulant dans la ville de Saguenay, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada.

Homonymie de prénom